Gendün (auch Gedün, Gedun, Gendun, Gedhun; tibetisch: dge 'dun; THDL: Gendün, Transkription der VRCh: Gêdün; Sanskrit: Sangha) ist ein häufig verwendeter Bestandteil tibetischer Namen. 

Folgende Personen tragen diesen Namen:
Der 22., 28., 50. und 65. Ganden Thripa
Gendün Chökyi Nyima (* 1989), durch den 14. Dalai Lama autorisierter 11. Penchen Lama
Gendün Chöphel (Drug Desi) (1695–1701), erster Drug Desi von Bhutan
Gendün Chöphel (1903/1905–1951), tibetischer Mönch, Gelehrter und Autor
Gendün Drub (1391–1475), 1. Dalai Lama
Gendün Gyatsho (1475–1542), 2. Dalai Lama
Geshe Gendün Sangpo, von 1979 bis 1995 Abt des Tibet-Institut Rikon
Gendün Rinpoche (1918–1997), Lama der Karma-Kagyü-Linie

Tibetischer Personenname